Halaski ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Halaski (* 1972), deutscher Toningenieur 
 Karl Halaski (1908–1996), deutscher reformierter Geistlicher
 Simon Halaski (* 2003), deutscher Synchronsprecher